Wada puede designar a los siguientes conceptos:

 Wada (instrumento), instrumento musical típico mapuche.
 Vada, dulce típico de la cocina del sur de India.